Éomer är en karaktär i J.R.R. Tolkiens böcker om härskarringen.
Éomer var son till Éomund och Théodwyn, som var konung Théodens syster, hans egen syster hade namnet Éowyn. Efter sin fars död tog Éomer över titeln som tredje marskalk av Rohan. I både Sagan om de två tornen och Sagan om konungens återkomst framställs Éomer som en stark och krigslysten man som kämpar tappert både vid Slaget om Hornborgen i Helms klyfta och vid Slaget vid Pelennors fält. När konung Théoden stupar på Pelennors fält tar Éomer över tronen efter morbrodern. Den egentliga efterträdaren skulle blivit Théodens son Théodred, men eftersom även denna stupat bara en kort tid dessförinnan var det hans kusin som efterträdde fadern. Éomer regerade över Rohan i 65 år och blev för alltid prisad som konung Elessars store bundsförvant. Efter honom blev hans son Elfwine konung av Rohan. Honom hade Lothiriel, dotter till furst Imrahil av Dol Amroth fött.

I Peter Jacksons filmer spelas han av Karl Urban.

Människor i Tolkiens värld